Аркадий Павлович Рагозин (28 ноября 1918 года, Акмолинск — 27 июля 1998 года, Москва) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант госбезопасности (1973); председатель КГБ Армянской и Молдавской ССР, а также КГБ Башкирской АССР.

Биография 
Родился в 1918 году в батрацкой семье. Член ВКП(б) с 1946 года. Некоторое время беспризорничал. С 1931 года находился в детском доме. В 1933 году окончил школу ФЗУ, работающую при Красновишерском комбинате. В 1938 году окончил среднюю школу, в 1943 году — Новосибирский институт военных инженеров железнодорожного транспорта.

С 1938 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1938—1943 гг. — студент Новосибирского института военных инженеров железнодорожного транспорта. Позже работал корреспондентом газеты «Гудок», был слушателем Высшей школы МГБ СССР. Занимал следующие посты:
 заместитель начальника Управления охраны МГБ и ДТУ МВД по Уфимской железной дороге (декабрь 1952 — 10 февраля 1954)
 начальник ДТУ МВД и отдела КГБ по Карагандинской железной дороге (10 февраля 1954 — ноябрь 1956)
 начальник отдела КГБ по Казанской железной дороге (ноябрь 1956 — апрель 1960)
 сотрудник КГБ при Татарской АССР: начальник 2-го отдела (апрель 1960 — ноябрь 1961) и заместитель председателя (ноябрь 1961 — 19 февраля 1963)
 начальник УКГБ по Сахалинской области (19 февраля 1963 — 14 января 1967)
 председатель КГБ Башкирской АССР (14 января 1967 — 28 ноября 1969)
 заместитель начальника, с 29 мая 1970 года начальник Управления кадров КГБ при СМ СССР (28 ноября 1969 — ноябрь 1972)
 член Коллегии КГБ СССР (27 мая 1970 — 19 августа 1975)
 председатель КГБ Армянской (21 ноября 1972 — 24 ноября 1975) и Молдавской ССР (17 декабря 1975 — 19 января 1979)
 преподаватель Высшей Краснознаменной школы КГБ им. Ф.Э.Дзержинского с января 1979 года; профессор спецкафедры с января 1987 года.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 9-го созыва.

Звания 
 Старший лейтенант железнодорожных войск (1950);
 Майор ГБ (1952);
 Подполковник ГБ (1954);
 Полковник (1959);
 Генерал-майор (1965);
 Генерал-лейтенант (1973).

Награды 
 Орден Октябрьской Революции (1977)
 Два ордена Красного Знамени (1967, 1977)
 Два ордена Красной Звезды (1964, 1980)
 Нагрудный знак «Почетный сотрудник госбезопасности», медали

Примечания

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Начальники управлений и главных управлений КГБ СССР
Члены Коллегии КГБ СССР
Председатели КГБ Молдавской ССР
Председатели КГБ Армянской ССР
Председатели КГБ Башкирской АССР
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР седьмого созыва
Похороненные на Троекуровском кладбище
Выпускники Высшей школы КГБ СССР
Преподаватели Академии ФСБ